Eugen Weschke ist der Name folgender Personen:

* Eugen Weschke (Pfarrer) (1901–1981), deutscher evangelischer Geistlicher, Mitbegründer des Pfarrernotbundes
 Eugen Weschke (Kriminologe) (1932–2012), deutscher Kriminologe